Краткая история времени ():
 «Краткая история времени» (подзаголовок «От Большого взрыва до чёрных дыр») —  научно-популярная книга, написанная известным физиком Стивеном Хокингом, впервые изданная в 1988 году.
 «Краткая история времени»— документальный фильм американского режиссёра Эррола Морриса о жизни, мировоззрении и научных достижениях британского учёного Стивена Хокинга.